Reusch – casa italiana di abbigliamento sportivo e tecnico fondata nel 1934

Persone 
 Franz Heinrich Reusch – teologo cattolico tedesco
 Johann Reusch – compositore tedesco
 Michael Reusch – ginnasta svizzero